Опук:
 Опук — мис у Криму, на південному краю Керченського півострова.
 Опук — гора, найвища точка мису Опук.
 Опук — зникле село, яке розташовувалося в північно-східній частині мису Опук.

Див. також 
 Опуцький природний заповідник